Натуральне число 543
 543 рік до нашої ери
 543 рік нашої ери